Капустиноярский сельский совет — муниципальное образование в составе Ахтубинского района Астраханской области, Российская Федерация.

Административный центр — село Капустин Яр.

Географическое положение 
Граничит с ЗАТО Знаменск, Черноярским районом, Волгоградской областью.

Население

Состав сельского поселения

Объекты социальной сферы 
На территории сельсовета действую следующие учреждения: поселковое отделение полиции, участковая больница, средняя школа, дом культуры. Все учреждения находятся на территории Капустин Яр.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета
 

Муниципальные образования Ахтубинского района
Сельские поселения Астраханской области